Anopoli (griechisch Ανώπολη) bezeichnet in Griechenland

 Anopoli (Chersonisos), Dorf der Gemeinde Chersonisos, Region Kreta
 Anopoli (Sfakia),  Dorf der Gemeinde Sfakia, Region Kreta